El término Pouilly puede referirse, en esta enciclopedia:

En Francia 
 a Pouilly, una comuna de Mosela;
 a Pouilly, una comuna de Oise.